Hélène Rivier (1902 - 1986), bibliothécaire suisse,
 Henri Rivier (1870 - 1950), pharmacien français,
 Jean Rivier (1896 - 1987), compositeur français,
 Jean-Augustin Amar du Rivier (1765 - 1837 ), homme de lettres français,
 Louis Rivier (1885 - 1963), peintre et verrier suisse,
 Marcelle Rivier (1906 - 1986), peintre française,
 Marie Rivier (1768 - 1838), religieuse française,
 Paul Rivier (1940 - ), homme d'affaires et entrepreneur français,
 Vincent Rivier (1771 - 1838), notaire et homme politique français.